Морис Лапидус (; 25 ноября 1902, Одесса — 18 января 2001, Майами-Бич) — американский архитектор.

Биография 
Морис Лапидус родился в Одессе, в ортодоксальной еврейской семье. Его родители — Леон Лапидус и Ева Шерман — бежали от погромов и перебрались в США, когда он был ребёнком. Окончил архитектурный факультет Колумбийского университета. После учёбы в университете Морис Лапидус работал около двадцати лет в сфере дизайна интерьера.

В 1940-х годах он переехал в Майами, где осуществил свои первые проекты Сан Суси, Наутилус, Ди Лидо (1959), Билтмор Террас, Алжир, Сикост тауэр ист (1961). Его проекты имели большой успех и, как отмечают многие, изменили облик города-курорта. В 1954 году он проектирует один из самых роскошных отелей в городе — Фонтенбло отель, после этого не менее успешные проекты Эден Рок (1956) и Америка (ныне называется Шератон Бел Харбор). Известна его работа по преобразованию Линкольн-роуд в пешеходную улицу.

Сын, Алан Лапидус, также архитектор, работал с отцом около 18 лет. В США учрежден международный конкурс в честь М. Лапидуса для студентов-архитекторов.

С именем М. Лапидуса в американской архитектуре связывают стиль необарокко, распространенный в архитектуре гостиничных комплексов Майами-Бич в 50-е годы двадцатого столетия. Вместе с тем проекты архитектора сопровождались определенной долей критики, его обвиняли в смешении стилей, необычном сочетании классики и модернизма.

Проекты 
 Whitman (Co-op apartments)75 Henry St., Brooklyn, NY 1968
 Универмаг Мартин (Martin’s Department Store), Бруклин, Нью-Йорк, США (New York City), 1944
 Магазин одежды Бонд (Bond Clothing Stores flagship store), 372 Пятая авеню, Нью-Йорк, США (New York City), 1948
 Гостиница Санс Суси (Sans Souci Hotel), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, 1950
 Гостиница Наутилус (Nautilus), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, США, 1952
 Гостиница Билтмор Террас (Biltmore Terrace), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, США, 1953
 Гостиница Алжирс (Algiers), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, США, 1953
 Гостиница Фонтебло (Fontainebleau Hotel), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, США, 1954
 Гостиница Эден Рок (Eden Roc Hotel), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, США, 1955
 Deauville Resort, Miami Beach, 1950’s
 Shelbourne Hotel, Miami Beach, 1957
 Гостиница Шелборн (Shelbourne Hotel), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, США, 1957
 Гостиница Ди Лидо (Di Lido), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, США, 1959
 Гостиница Голден Трайангл Мотор (Golden Triangle Motor Hotel), Норфолк, Виргиния, США (Norfolk, Virginia), 1959-60
 Пешеходный ансамбль Линкольн Роуд (Lincoln Road), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида, США, 1960
 Гостиница Шератон Мотор Инн (Sheraton Motor Inn), Нью-Йорк, США (New York City), 1960
 Синагога Конгрегэйшн Шааре Зайон (Congregation Shaare Zion), Бруклин, Нью-Йорк, США (New York City), 1960
 Мотель Ричмонд (Richmond Motel), Ричмонд, Виргиния (Richmond, Virginia), США, 1961
 Гостиница Сикост тауэр ист (Sea Cost Tower East), Майами-Бич (Miami Beach), Флорида,США, 1961
 Гостиница Интернэйшнл Инн (International Inn) теперь Вашингтон Плаза Отель (Washington Plaza Hotel), Вашингтон, США (Washington, D.C.), 1962
 1800 G Street NW, Washington, D.C., 1962
 Трамп-Виллидж, 1963-1964
 1100 L Street NW, Washington, D.C., 1967
 1425 K Street NW, Washington, D.C., 1970 since remodeled
 Гостиница Портман Сквер Отель (Portman Square Hotel), Лондон, Англия (London, England, United Kingdom), 1967
 TSS Mardi Gras, 1975
 TSS Carnival, 1975
 Вокзал Carnival Cruise Lines (Carnival Cruise Lines Terminal Building), Майями (Port of Miami) Флорида, США (Dodge Island, Miami, Florida), 1975
 International Inn, Washington, D.C., 1975
 Гостиница Интернэйшнл Инн (International Inn), Вашингтон, США (Washington, D.C.), 1975
 Гостиница Капитол Скайлайн (Capitol Skyline Hotel), Вашингтон, США (Washington, D.C.), 1962
 Жилой комплекс Лосан (Lausanne Apartments), Неаполь, Флорида, США (Naples, Florida), 1978
 Grandview at Emerald Hills, Hollywood, Florida, 1981

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070829074910/http://www.baltic-star-hotel.ru/baltnews2707.html
 Sketch of Lapidus' career
 Некролог в CNN, 2001
 Frances Loeb Library: Bibliography
 https://web.archive.org/web/20050327000350/http://www.artforum.com/html/issues/200112/features/
 http://www.s9.com/Biography/Lapidus-Morris Фото

Архитекторы США
Выпускники Средней школы для мальчиков (Бруклин)
Выпускники Колумбийского университета